Водоток может означать:

 Водоток — водный объект, характеризуемый постоянным или временным движением воды в русле в направлении общего уклона.
 Водоток — село, относится к Краснодонскому району Луганской области Украины.